Capello – parte del corpo umano
 Capello (o Cappello) – famiglia patrizia veneziana

Persone 
 Domenico Capello – calciatore italiano
 Fabio Capello – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Félix António de Brito Capello – biologo portoghese
 Gabriele Capello – ebanista italiano
 Guido Capello – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Guido Capello – vescovo cattolico italiano
 Luigi Capello – generale italiano
 Luigi Giovanni Vitale Capello – pittore italiano del XIX secolo
 Marius Ambrosius Capello – vescovo cattolico belga
 Rinaldo Capello – pilota automobilistico italiano
 Vincenzo Capello – militare italiano

Altro 
 Sacro Capello – reliquia cattolica

Pagine correlate 
 Capelli (disambigua)